Autophradates (griech. Aὐτοφραδάτης) ist der Name folgender Personen:

 Autophradates (Lydien) († nach 360 v. Chr.), persischer Statthalter
 Autophradates (Admiral) († nach 332 v. Chr.), persischer Admiral
 Autophradates (Tapurien und Mardien) († 325/324 v. Chr.), persischer Statthalter
 Autophradates I. (Persis)